Сидетский алфавит состоит из 25 букв, лишь немногие из которых четко греческого происхождения. Вероятно, передаёт сидетский язык. Алфавит, по существу, нерасшифрованный.

Место в системах письменности 
Сидетское письмо имеет архаичные черты. Графические аналоги ряда букв предположительно прослеживаются только в северно- и южносемитском письме (библском или угаритском). Эта особенность роднит его с карийским алфавитом. В сидетском письме наблюдается упрощение форм букв по сравнению, например, с греческим. В результате очертания некоторых графем стали настолько похожи, что для их различения писцы стали прибегать к вспомогательным штрихам. В результате сидетское письмо сильно удалилось от своего прототипа

Примечания

Ссылки 
 Фридрих Иоганнес. Дешифровка забытых письменностей и языков

Малоазийские алфавиты